Иосиф-Антон Стефан риттер фон Риггер (; 13 февраля 1742, Инсбрук — 5 августа 1795, Прага, Австрийская империя) — австрийский , , , , доктор философии, профессор права в университетах Вены, Фрайбурга и Праги.

Биография 
Родился в семье юриста, специалиста конституционного и канонического права  (1705—1775)). Вначале получил домашнее образование под руководством отца. В 1750 году вместе с семьёй переехал в Вену, где учился у пиаристов, а затем у иезуитов.

В 15-летнем возрасте опубликовал работу о двух древнеримских писателях комедиографе Плавте и грамматике Теренциане, одобрительно встреченных авторитетными специалистами. Был принят в члены Академии Ровередо. Получил философское образование в Венском университете. В 19-летнем возрасте получил докторскую степень по философии.

В 1764 году получил должность преподавателя канонического права в Терезиануме в Вене. Читал лекции по праву в университетах Вены и Фрайбурга.
 
В 1778 году переехал в Прагу, где получил титул королевского губернатора чешской провинции Габсбургской монархии.

Был профессором права Пражского университета.

Автор многих юридических и исторических трудов, работ по статистике Богемии. Особое значение имеют проведенные им исследования фрайбургского гуманизма.

Избранные труды 
 «Studentenstiftungn in Böhmen» (Прага, 1787),
 «Materialien zur alten und neuern Statistik von Böhmen» (1787—99),
 «Archiv der Geschichte und Statistik, ins besondere von Böhmen» (Дрезден, 1792—95),
 «Für Böhmen von Böhmen» (Прага, 1794),
 «Skizze einer statistischen Landeskunde Böhmen» (1796),
 «Rieggeriana» (1792) и др.

Примечания

Ссылки 
 
 Riegger, Joseph Anton Stephan Ritter von
 Anton Stephan Ritter von

Выпускники Венского университета
Преподаватели Венского университета
Преподаватели Карлова университета
Преподаватели Фрайбургского университета
Иллюминаты